Анаста́сьевка () — село,
Анастасьевский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924180601. Население по переписи 2001 года составляло 818 человек .

Является административным центром Анастасьевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Закубанка,
Новопетровка,
Поповщина,
Саханское,
Световщина и
Акимовичи.

Географическое положение 
Село Анастасьевка находится на одном из истоков реки Артополот.
На расстоянии в 1 км расположено село Новопетровка.

Происхождение названия 
В некоторых документах село называют Анастасовка.
На территории Украины 4 населённых пункта с названием Анастасьевка.

История 
 Село Анастасьевка известно с конца XVII века.

Экономика 
 Свино-товарная ферма.
 Пожарная часть № 29-А по охране нефтепромыслов.

Объекты социальной сферы 
 Общеобразовательная школа І-ІІІ ст.  
 Дом культуры.
 Детский сад.

Достопримечательности 
 В селе установлен бюст Зеленко Е. И., которая первой из женщин в 1941 году осуществила таран фашистского самолета и погибла в воздушном бою возле села.

Примечания